Littéralement samba du « thème », la Samba do enredo fait partie des chansons du carnaval de Rio (Brésil).

Le Samba de enredo a succédé aux valses et marches qui accompagnaient au début du  les festivités du carnaval à Rio de Janeiro.

Quand la rythmique du samba gagne la rue, les premières organisations carnavalesques de quartier, cordões et blocos, cèdent la place aux écoles de samba.

Depuis les années 1920, le répertoire du samba enredo est devenu énorme, alimenté par la contribution d'une foule d'écoles de samba. Chacune présente en effet sa chanson annuelle sur un thème défini (enredo = genre) lors du carnaval, compétition qui a lieu en février dans le sambodrome ou dans l'avenue Rio Branco.

Avec les années, une forme de texte s'est généralisée, la structure « couplet-refrain-couplet-refrain », constituant le modèle idéal de chanson du carnaval.

Musique de carnaval
Samba